Janitzio puede referirse a:

 Janitzio, una de las islas del lago de Pátzcuaro, ubicado en el Estado de Michoacán, México.
 Janitzio, una película mexicana estrenada en 1935, dirigida por Carlos Navarro y protagonizada por Emilio Fernández.
 Janitzio, un poema sinfónico del compositor mexicano Silvestre Revueltas, estrenado en 1933 y revisado en 1936.